Arcangeli – plurale di arcangelo

Persone
 Ageo Arcangeli – giurista italiano
 Alceste Arcangeli – zoologo e biologo italiano
 Alessandro Arcangeli – politico italiano
 Andrea Arcangeli – attore italiano
 Angela Arcangeli – ex cestista italiana
 Ascanio Arcangeli — ciclista su strada italiano
 Chiara Arcangeli – ex pallavolista italiana
 Davide Arcangeli – designer automobilistico italiano
 Dino Arcangeli – aviatore italiano
 Domiziano Arcangeli – attore e modello italiano naturalizzato statunitense
 Donato Maria Arcangeli – vescovo cattolico italiano
 Febo Arcangeli – patriota e militare italiano
 Francesco Arcangeli – assassino di Johann Joachim Winckelmann
 Francesco Arcangeli – storico dell'arte e poeta italiano
 Gaetano Arcangeli – poeta italiano
 Giacinto Arcangeli – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Arcangeli – botanico italiano
 Giuseppe Arcangeli – religioso, filologo e letterato italiano
 Isacco Arcangeli – patriota italiano
 Luigi Arcangeli – pilota automobilistico e motociclistico italiano
 Maria Pia Arcangeli – attrice teatrale e cantante italiana
 Marina Arcangeli – cantante italiana
 Massimo Arcangeli – linguista, saggista, critico letterario e cinematografico italiano
 Pacifico Arcangeli – presbitero e militare italiano
 Paolo Schiavetti Arcangeli – partigiano italiano
 Pier Giuseppe Arcangeli – etnomusicologo e compositore italiano
 Telemaco Arcangeli – marciatore italiano

Altro
 Cappella Scaglietti-Arcangeli – monumento funerario in comune di Pescia
 Monastero degli Arcangeli – monastero del Kosovo
 Sette arcangeli – tradizione dell'angelologia di matrice giudaica